Dentalium dacostianum är en blötdjursart som beskrevs av Jean-Charles Chenu 1843. Dentalium dacostianum ingår i släktet Dentalium och familjen Dentaliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
dacostianum